Эскофье́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Эскофье, Жан-Ив (1950—2003) — французский кинооператор.
 Эскофье, Огюст (1846—1935) — французский кулинар.
 Эскофье, Марсель (1910—2001) — французский художник по костюмам театра и кино.